«Яндекс.Розклади» — безкоштовна служба від компанії «Яндекс», за допомогою якої можна дізнатися точний розклад літаків, поїздів, електричок та автобусів, а також ціни на квитки.

Особливості 
 За допомогою служби «Яндекс.Розклади» можна дізнатися точний розклад літаків, поїздів, електричок та автобусів не тільки в Росії, Білорусі, Україні, Казахстані, але і по всьому світу.
 Існує також мобільна версія, за допомогою якої можна дізнатися розклад далеко від комп'ютера.
 Фільтри на сторінці результатів пошуку розкладу дозволяють обмежувати кількість відображуваних поїздів по місту, станції або номеру поїзда; а кількість відображуваних поїздів залежить від обраного масштабу. Чим детальніший масштаб, тим більше поїздів в регіоні можна побачити.

Яндекс.Літачки 
«Яндекс.Літачки» — служба, яка дозволяє відслідковувати приблизне місце розташування будь-якого літака в реальному часі. Частина сервісу Яндекс. Розклади.
 Літаки літають по найкоротшій відстані між двома точками на поверхні сфери (в дійсності маршрути прокладені по спеціальних повітряних коридорах). Фактичне місцезнаходження літаків доступно на службах Flightradar24 і planefinder.net.

Яндекс.Паровозики 
«Яндекс.Паровозики» — служба, яка дозволяє відслідковувати розрахункове місцезнаходження будь-якого поїзда в реальному часі. Частина сервісу Яндекс. Розклади.
 Поїзди слідують на перегонах з деякою усередненою швидкістю, що відповідає відстані і часу проходження між двома найближчими станціями, на яких поїзд має зупинку. Так як при цьому не враховуються час проходження окремих роздільних пунктів, накази за швидкостями (ця інформація вважається на залізниці службовою), випередження і затримки в русі, неузгодженості в місцезнаходженні поїзда можуть досягати декількох кілометрів (помилка тим більша, чим більша відстань між двома сусідніми станціями, на яких поїзд має зупинку).

Яндекс.Автобусики 
«Яндекс.Автобусики» — служба, яка дозволяє відслідковувати розрахункове місце розташування будь-якого автобуса в реальному часі. Частина сервісу Яндекс. Розклади.
 Автобуси прямують по автодорогах з деякою усередненою швидкістю, що відповідає відстані і часу проходження між двома найближчими пунктами, на яких автобус має зупинку. При цьому не враховуються час проходження окремих «зупинок на вимогу», завантаженість доріг, можливі затори на маршруті прямування автобуса за маршрутом з випередженням розкладу, що в реальності тягне за собою збільшену стоянку на найближчій зупинці.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Мобільна версія «Яндекс. Розклади» 
 Яндекс.Літачки 
 Яндекс.Паровозики 

Яндекс
Засновані в Росії 2008